
Molekulska formula -{C11H12N2O2}- se može odnositi na:
 3-Fenilazoacetilaceton
 Etotoin
 Idazoksan
 Nirvanol
 Tozalinon
 Triptofan